Домашний очаг:
 Домашний очаг — очаг в доме.
 Домашний очаг (перен.) — родной дом (жилище).

В литературе 
 «Домашний очаг» (СПб., 1879) — роман русского писателя Дмитрия Стахеева (1840—1918).
 «Домашний очаг» (М., 1988) — роман советской писательницы Екатерины Шевелёвой (1917—1998).
 «Домашний очаг» — российский журнал об уюте дома.

В кино 
 «Домашний очаг» — художественный фильм (Индия, 2005).

См. также 
 Пенаты — древнеримские покровители домашнего очага.